Der Blutharsch — музыкальная группа из Австрии, основанная Альбином Юлиусом в 1996 году. Мартиал-индастриал и эмбиент-индастриал — основные жанровые направления группы, в которых Альбин затрагивает темы заката Европы, конца истории человечества, а также описывает исторические события Европы XX века. Кроме лидера группы, в записях участвовали и другие музыканты, такие как Бэйн Вулфкинд и Йорг Бухмиллер.

История 
Несмотря на то, что первый альбом в 250 копий был выпущен группой ещё в 1996, Альбин стал серьёзно заниматься ей только в 1998 году, после распада своей предыдущей группы The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Первые альбомы были симбиозом неоклассики и мрачных готических маршей. Живые выступления проводились в полумраке, при этом члены группы были облачены в тёмную военную униформу. Позже, начиная с альбома «Time Is Thee Enemy!» 2003 года группа взяла направление в сторону психоделического рока. Группа официально распалась в 2010 году, однако была вновь создана в том же году под названием Der Blutharsch And The Infinite Church Of The Leading Hand.
4 мая 2022 года умер Альбин Юлиус и проект окончательно прекратил существование.

Дискография 
Как Der Blutharsch:

Как Der Blutharsch And The Infinite Church Of The Leading Hand:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Der Blutharsch
 Der Blutharsch на Facebook

Музыкальные коллективы Австрии
Индастриал-группы Австрии
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2022 году